«Назар Стодоля» — п'єса Тараса Шевченка
 «Назар Стодоля» — україномовний радянський фільм-драма, відзнятий за сценарієм Івана Кулика, за мотивами однойменної п'єси Тараса Шевченка.
 «Назар Стодоля» — україномовний радянський фільм-спектакль за мотивами однойменної п'єси Тараса Шевченка.
 «Назар Стодоля» — україномовний радянський відеофільм за мотивами однойменної п'єси Тараса Шевченка (реж. Т. Магар, Укртелефільм).
 «Назар Стодоля» — опера Костянтина Данкевича у 3 діях.